Livingston är ett efternamn som kan syfta på:

Personer med efternamnet Livingston
 AzMarie Livingston (född 1986), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Cleve Livingston (född 1947), amerikansk roddare
 Edward Livingston (1764–1836), amerikansk politiker, demokrat-republikan
 Jay Livingston (1915–2001), amerikansk kompositör
 Kevin Livingston (född 1973), amerikansk tävlingscyklist
 Mary Livingston (1541–1579), skotsk hovdam
 Mike Livingston (född 1948), amerikansk roddare
 Neville O'Reilly Livingston, se Bunny Wailer
Robert Livingston (1908–1974), amerikansk ishockeyspelare
Ron Livingston (född 1967), amerikansk skådespelare
William Livingston (1723–1790), amerikansk politiker, guvernör i New Jersey

Skotska efternamn